Vang (Bornholm), un poble a l'illa de Bornholm, Dinamarca.
 Vang (Oppland), un municipi d'Oppland, Noruega.
 Vang (Hedmark), un municipi de Hedmark, Noruega.
 Vang, un poble de Ka Choun, Cambodja.